Финниан Клонардский () — ирландский святой, миссионер, основоположник ирландского монашества. Родился в Ленстере, в графстве Карлоу, в знатной семье. Его первым наставником был ученик святого Патрика Фортчерн. Примером для подражания Финниана был Мартин Турский. После пребывания в Галлии, Финиан поселился в Уэльсе, где жил Кадок Мудрый. Затем он посетил монастырь, которым управляла святая Бригита. В 520 году он основал собственный монастырь Клонард. Его учеником был Колумба.

Ссылки 
 Преподобный Финиан, игумен Клонардский
 ПРЕПОДОБНЫЙ ФИНИАН КЛОНАРДСКИЙ, УЧИТЕЛЬ ИРЛАНДСКИХ СВЯТЫХ

Святые Ирландии